Dundrum (Dún Droma en Gaélique) est le nom de 4 localités en Irlande :

 Dundrum, au sud de Dublin, district du comté de Dun Laoghaire-Rathdown, en Irlande.
 Dundrum, dans le Comté de Tipperary, en Irlande.
 Dundrum, dans le Comté de Wexford, en Irlande.
 Dundrum, dans le Comté de Down, en Irlande du Nord.

Autre 

 Consulter aussi l'article dun pour l'étymologie.